Laran (mythologie), een figuur uit de Etruskische mythologie
Laran (Hautes-Pyrénées), een gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées